Ponton kan syfta på:

 Ponton – flytande plattform
 Ponton (luftfart) – en form av landställ
 Pontonkaross – ett sätt att designa och konstruera bilar
 Ponton (tidning) – en svensk litterär tidskrift